Estreito, mot portugais signifiant « détroit » en français.

Estreito est une municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Estreito est un quartier et un district de la ville de Florianópolis, située dans l'État de Santa Catarina.

Estreito, paroisse civile de la municipalité d'Oleiros, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Estreito da Calheta, paroisse civile de la municipalité de Calheta, située dans l'île et région autonome de Madère.